Tramm peut faire référence à :
 Tramm, commune allemande de l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Tramm, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein.

Voir aussi